Anthony Paul Kelly – sceneggiatore e commediografo statunitense
Paul Kelly – matematico statunitense
Paul Kelly – giornalista australiano
Paul Kelly – attore statunitense
Paul Kelly – musicista australiano
Paul Kelly – criminale statunitense